Seyfried är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Amanda Seyfried
 Ignaz von Seyfried

Tyska efternamn